Landi steht für:

 Landschaftspark Duisburg-Nord (umgangssprachlich)
 die Schweizerische Landesausstellung von 1939
 Landi (Unternehmen), Schweizer Detailhandelskette
 (2381) Landi, nach Jorge Landi Dessy benannter Asteroid
 germanischer Stamm im heutigen Hessen, siehe Landoudioer
 Landi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht

Landi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Bufi Landi (1923–2016), italienischer Schauspieler
 Alex Landi (* 1992), koreanisch-italienischer Schauspieler
 Angelo Landi (1879–1944), italienischer Maler
 Bruno Landi (1928–2005), italienischer Radrennfahrer
 Camilla Landi (1866–1911), italienische Mezzosopranistin
 Chico Landi (1907–1989), brasilianischer Rennfahrer
 Diana Landi (* 1986), ecuadorianische Leichtathletin
 Elissa Landi (1904–1948), österreichisch-US-amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Gabriella Landi (* 2001), ungarische Beachhandballspielerin
 Gaspare Landi (1756–1830), italienischer Maler 
 Giorgio Doria Pamfilj Landi (1772–1837), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Guido Landi († 1980), italienischer Rennfahrer
 Lilia Landi (* 1929), italienische Schauspielerin
 Louis Landi (1941–1977), französischer Fußballspieler
 Mara Landi (* 1923), italienische Schauspielerin
 Mario Landi (1920–1992), italienischer Regisseur
 Neroccio di Bartholomeo di Benedetto de’ Landi (genannt Neroccio; 1447–1500), italienischer Maler und Bildhauer
 Ortensio Landi (vor 1512-nach 1556), italienischer Augustinermönch, Humanist und Schriftsteller
 Sal Landi (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Filmregisseur
 Stefano Landi (1587–1639), italienischer Sänger, Kapellmeister und Komponist
  

Siehe auch:
 Landy